Drakblommor (Dracocephalum) är ett släkte av kransblommiga växter. Enligt Catalogue of Life och enligt Dyntaxa ingår Drakblommor i familjen kransblommiga.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kransblommiga växter